Veneter steht für:
 Veneter, Einwohner der Region Venetien bei Venedig
 Veneter (Adria), antikes Volk an der Nordküste der Adria
 Veneter (Gallien), keltischer Volksstamm im Nordwesten Galliens
 Veneter (Weichsel), antikes Volk an der mittleren Weichsel

Siehe auch:
 Venetische Sprache (romanisch)
 Veneter-Theorie, Veneter-Kult, eine von Jožef Šavli aufgestellte Theorie, wonach die Westslawen bzw. slawischen Karantanen von den antiken Venetern abstammen